De Nederlandse plantennaam Schildpadbloem kan verwijzen naar soorten van het geslacht

 Chelone
 Penstemon